Cette page est une liste d'événements qui se sont produits durant l'année 2019 en Lorraine.

Événements 

 Création de l' '' Association des amis du musée de Longwy (AML).
 Reine de la Mirabelle  2019 : Cyndia Gallusser (première reine élue mariée) 
 Tournage à Barbey-Seroux, Plombières-les-Bains, Saulxures-sur-Moselotte et Basse-sur-le-Rupt du film Perdrix de Erwan Le Duc

 1er janvier : troisième mobilisation du Mouvement des Gilets jaunes. La mobilisation est forte en Lorraine.
 11 et 12 mai : les handballeuse de Metz accèdent au Final Four de la ligue des champions pour la première fois de leur histoire.
 8 septembre en sport : à Amnéville Ilona Robelin, Miss Meurthe-et-Moselle devient Miss Lorraine 2019.
 21 et 22 septembre : 64ème Rallye de Lorraine autour de Baccarat, la victoire revient à William Wagner et Kévin Millet sur Volkswagen Polo GTI R5 .
 4, 5 et 6 octobre : 30ème Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges. Thème : Migrations.

Inscriptions ou classements aux titre des monuments historiques

 En Moselle : Château de Mercy, Gare de Nouvel-Avricourt, Château d'Hausen

Naissances

Décès

Voir aussi 
 L'année 2019 dans le monde
 2019 en France, 2019 en Suisse, 2019 en Italie
 Bibliographie de la Chronologie de la Lorraine

Notes

Références

Chronologie de la Lorraine
Lorraine